L'édition 2017 du tournoi de tennis du Brésil se déroule du  au , sur terre battue en extérieur à São Paulo. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Pablo Cuevas remporte l'épreuve en simple, Rogério Dutra Silva et André Sá celle en double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
À cause de fortes pluies, les organisateurs du tournoi interrompent la finale entre Pablo Cuevas et Albert Ramos-Viñolas le dimanche ; le score est alors de 7-6, 3-3 en faveur de l'Espagnol. La rencontre se termine le lundi.

Pablo Cuevas sert à la cuillère sur balle de match. Bien que cela ne perturbe pas Albert Ramos-Viñolas, il remporte le tournoi sur ce point. Une façon atypique de clore cette finale déjà peu commune.

Lauréats 
Le double tenant du titre Pablo Cuevas remporte son  en simple en écartant en finale Albert Ramos-Viñolas. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière de l'Uruguayen.

En double, Rogério Dutra Silva et André Sá décrochent leur premier titre ensemble en s'imposant en finale face à Marcus Daniell et Marcelo Demoliner. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Records 
En remportant le trophée pour la  fois, Pablo Cuevas devient le joueur le plus titré du tournoi. Il égale ainsi l'Espagnol Nicolás Almagro, vainqueur des éditions 2008, 2011 & 2012. L'Uruguayen est le premier joueur à s'imposer trois fois consécutivement dans l'histoire de ce tournoi et devient le  tennisman en activité à remporter trois éditions consécutive du même événement.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2017 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2017
São Paulo
Sport au Brésil en 2017
Tennis en février 2017
Tennis en mars 2017